Зейст () — город и община в Нидерландах.

География 

Город Зейст расположен в западной части Нидерландов, в провинции Утрехт, в 7 километрах восточнее города Утрехт, на краю лесного массива. В состав общины Зейст входят собственно город Зейст, а также поселения Аустерлиц и Ден Долдер. Площадь общины составляет

История 
Посёлок Зейст образовался вокруг замка и дворца с одноимённым названием, построенным в 1686 году. В XVIII столетии здесь селятся члены религиозного общества гернгутеров, проведшие в Зейсте свой синод в 1746 году. В 1748 году гернгутеры строят перед замком ещё одно поселение, бурно развивающееся в последующие годы. Здесь, помимо всего прочего, было подготовлено значительное количество христианских миссионеров, работавших затем в Южной Америке (в Суринаме). В 1924 году дворец Зейст был передан городским властям.

Посёлок Аустерлиц был создан в 1806 году и назван в честь знаменитого сражения наполеоновских войн, произошедшего в Моравии в 1805 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Нидерландов